The Good Guys (2010) – amerykański serial komediowo-kryminalny, nadawany przez stację Fox od 19 maja do 10 grudnia 2010 roku. W Polsce premiera serialu odbyła się 10 stycznia 2012 roku na kanale Fox Polska.

Opis fabuły 
Jack Bailey (Colin Hanks) i Dan Stark (Bradley Whitford) detektywi z policji w Dallas nie należą do asów wydziału. Służbista Jack rozpracowuje drobne sprawy. Jego partner Dan czas spędza na rozpamiętywaniu dni swojej minionej chwały. Choć obaj są obiektem ciągłych kpin kolegów, jakimś cudem udaje im się wykryć siatkę producentów amfetaminy i wplątać w sam środek wielkiej operacji przemytu broni.

Obsada 
 Bradley Whitford jako Dan Stark
 Colin Hanks jako Jack Bailey
 Jenny Wade jako Liz Traynor
 Diana Maria Riva jako sierżant Ana Ruiz
 RonReaco Lee jako Julius Grant
 Angela Sarafyan jako Samantha Evans
 Joel Spence jako Elton Hodges
 Gary Cole jako Frank Savage

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Amerykańskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2010
Programy telewizji Fox